Виља Верде има више значења:

 Виља Верде (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Виља Верде, Конхеладора (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виља Верде (Амакузак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику